
Molekulska formula -{C15H13I2NO4}- se može odnositi na:

 3,3'-Dijodotironin
 3,5-Dijodotironin